Cafferata ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos María Cafferata († 1971), Bischof im Bistum San Luis
 Juan Manuel Cafferata (1852–1920), argentinischer Politiker, von 1890 bis 1893 Gouverneur der Provinz Santa Fe
 Mario Brescia Cafferata (1929–2013), peruanischer Bankdirektor und Milliardär
 Patricia Dillon Cafferata (* 1940), US-amerikanische Politikerin, ehemalige Finanzministerin von Nevada
 Raymond Cafferata (1897–1966), britischer Polizeiinspektor, siehe Massaker von Hebron (1929)

Cafferata steht außerdem für 
 eine Gemeinde im Departamento General López, Argentinien, benannt nach Juan Manuel Cafferata